Das YMG Capital Canadian Classic 2001 fand vom 16. bis 23. November 2001 in Toronto, Kanada, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2001/02 und gehörte zur Kategorie 5 Star. Es war mit 50.000 US-Dollar Preisgeld dotiert.

Vorjahressieger Jonathon Power scheiterte im Halbfinale an Peter Nicol, der auch das Finale erreichte. In diesem besiegte er den ungesetzten Stewart Boswell mit 16:17, 15:11, 15:11 und 15:13.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2001
PSA World Tour 2001/02